New Carlisle est un toponyme pouvant désigner:

New Carlisle, municipalité canadienne de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine au Québec

New Carlisle, ville du comté de St. Joseph en Indiana
 New Carlisle, ville du comté de Clark en Ohio

Homonymie de toponyme